Свинухова:

 Свинухова (Алексеева), Наталья Александровна (род. 1972) — российская баскетболистка.
 Свинухова, Ольга Валентиновна (род. 1969) — российская футболистка.

См. также 
 Свинухово